Kühwasengraben ist ein Gewässername im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern:

 Kühwasengraben (Aisch-Flutkanal), linker Zufluss des Aisch-Flutkanals (zur Aisch) nach Bad Windsheim 
 Kühwasengraben (Gießgraben), rechter Oberlauf des Gießgrabens (linker Oberlauf des Hainbachs, zur Gollach) bis etwas vor Welbhausen, Stadt Uffenheim